Stefan Savić (1991), Montenegrijns voetballer bij Atlético Madrid.
Stefan Savić (1994), Oostenrijks voetballer bij Wisła Kraków.
Stefan Savić (Servië, 1994), Servisch voetbalverdediger, o.a. spelend voor Partizan